Сан Матео Етлатонго има више значења:

 Општина Сан Матео Етлатонго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Матео Етлатонго (Сан Матео Етлатонго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику